О Клер има више значења:
 Округ О Клер (Висконсин)
 О Клер (Висконсин)
 О Клер (Мичиген)
 О Клер (Пенсилванија)